Daroux ist der Familienname folgender Personen:

 James Henry Daroux (1870–1943), Fotograf auf Neuseeland
 Louis John Daroux (1870–1948), Fotograf auf Neuseeland